Protoneuridae är en familj av trollsländor. Protoneuridae ingår i överfamiljen Coenagrionoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protoneuridae 260 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Protoneuridae